EUN – codice del CIO della Squadra Unificata
 EUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto HASSAN I, Laayoune, Marocco